Баланкан има више значења:

 Баланкан (Окосинго), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Општина Баланкан (Табаско), општина у савезној држави Табаско у Мексику
 Баланкан (Баланкан, Табаско), насеље у савезној држави Табаско у Мексику